Rhode Island může být:
 Rhode Island – stát na severovýchodě Spojených států amerických
 Aquidneck Island (oficiálně Rhode Island) – největší ostrov ve státě Rhode Island
 USS Rhode Island – různé lodě amerického námořnictva